О́льга Смирно́ва: Смирнова, Ольга Владимировна (род. 1979) — российская и казахстанская спортсменка (борьба).
 Смирнова, Ольга Всеволодовна (род. 1939) — советский и российский ботаник, профессор, главный редактор.
 Смирнова, Ольга Вячеславовна (род. 1991) — артистка балета, прима-балерина Большого театра (2011—2022).
 Смирнова, Ольга Николаевна (1834—1893) — русская писательница, фрейлина Марии Александровны.
 Филимонова (Смирнова), Ольга Олеговна (род. 1983) — российская актриса.